Pojem Vilém Tell má více významů:
 Vilém Tell, postava ze švýcarských pověstí 
 Vilém Tell (Rossini), opera od italského hudebního skladatele Gioacchina Rossiniho 
 Vilém Tell (Adam), opera od francouzského hudebního skladatele Adolphea Adama
 Vilém Tell (drama), hra od německého dramatika Friedricha Schillera
 Dobrodružství Viléma Tella, historický televizní film z roku 1989
 Villém Tell, 72dílný historický televizní seriál z roku 1987
 Legenda o Vilému Tellovi, novozélandský televizní seriál z roku 1998
 William Tell, americký rockový hudebník